

Patronyme 

 Paul Mondoloni (1916-1985), dit Monsieur Paul ou Petit Paul, vétéran du crime organisé corse et de la French connection ;
 Jacques Mondoloni (1941-), écrivain français auteur, notamment, de romans noirs et de romans de science-fiction.

Patronyme corse